Неопали́мовский переулок — название улиц на территории района Хамовники в Москве.

 1-й Неопалимовский переулок
 2-й Неопалимовский переулок
 3-й Неопалимовский переулок